Pauwels este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Emiel Pauwels (1918-2014), atlet belgian
 Louis Pauwels (1920-1997), jurnalist și publicist francez de origine belgiană